Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2002 года — 4 чемпионат мира среди юниоров, который прошёл в словацких городах — Пьештяни и Трнава с 21 по 21 апреля 2002 года. Победителем чемпионата в первый раз стала сборная США.

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Турнир за 7-10 места 
Учитываются матчи сыгранные командами на первом этапе.

Прим.: Результаты следующих матчей были занесены в таблицу турнира на выбывание:
 Норвегия 2–2  Германия
 Украина 0–10  Швейцария
 Швейцария 3–2   Швеция
 Украина 3-8  Швеция
 Словакия 3-4  Норвегия
 Германия 1-4  Словакия

Финальный раунд

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2002 года
Спорт в Словакии в 2001 году
2002
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словакии
Международные спортивные соревнования в Пьештяни
Международные спортивные соревнования в Трнаве
Чемпионаты мира в Словакии